Encantado, comune dello stato di Rio Grande do Sul in Brasile.
 Encantado, quartiere della città di Rio de Janeiro in Brasile.
 Encantado, film del 2002.